Imielno (gemeente)
 Imielno (Święty Krzyż)
 Imielno (powiat Gnieźnieński)
 Imielno (powiat Słupecki)
 Imielno (Łódź)